Верте́п (от ст.-слав. врътъпъ, др.-русск. вьртьпъ):

Прямое значение:
 Вертеп — пещера (устаревшее употребление). В частности пещеры, являющиеся объектом религиозного почитания:
 Вертеп Рождества — пещера, в которой, согласно Священному Писанию, родился Иисус Христос;
 Млечный вертеп — пещера, где, по преданию, после рождения Иисуса Христа жило Святое семейство, и Богородица уронила капли молока при кормлении младенца Иисуса.

Переносные значения:
 Вертеп — воспроизведение сцены Рождества средствами искусства (театр, скульптура и т. п.).
 Вертеп (батлейка) — народный кукольный театр.
 Вертеп — притон, место разврата и (или) преступлений.
 Вертеп — трущоба, бедное, скромное, убогое жилище.

Топоним:
 Вертеп — деревня в Ижемском районе Республики Коми.
 Вертеп () — село в Хустском районе Закарпатской области Украины.

Примечания